Земская почта Казанского уезда Казанской губернии была открыта 1 января 1870 года. С 1870 по 1895 год для нужд земской почты в Казанском уезде, а позднее для продажи торговцам выпускались собственные цельные вещи (оплаченные конверты). В 1895—1896 году в почтовом обращении уезда находились земские почтовые марки.

Организация земской почты 
Проект устройства земской почты в Казанском уезде был рассмотрен и утверждён земским собранием 3 октября 1869 года. Постановление собрания гласило:

Земская почта в уезде стала действовать с 1 января 1870 года, о чём управа сообщила в отчёте за 1870 год:

Оплаченные конверты 
3 марта 1870 года земское собрание одобрило новый порядок оплаты частных писем, предложенный уездной управой:

На клапане конвертов имелся оттиск специального штемпеля овальной формы. Известны два выпуска таких конвертов, с несколькими разновидностями каждого.

На первом выпуске конвертов оттиск штемпеля делался вручную синей (тёмно-синей) краской. По овалу штемпеля были размещены слова «Оплаченный конверт сельской почты», а в центре — слово «Казанской». В зависимости от размера конвертов и формы клапана встречаются шесть разновидностей данного выпуска.

На конверте второго выпуска ставился красно-лиловый овальный штемпель с двойной рамкой. Все слова штемпеля начинались с прописной буквы, а с обеих сторон овала были изображены звёздочки. Найдено пять разновидностей второго выпуска, которые различались размером конвертов (150 × 120 и 145 × 80 мм) и сортом бумаги, применявшейся для их изготовления.

Появление оплаченных конвертов второго выпуска относится к 1884 году. По мнению Д. Кузнецова, эти конверты уже не применялись как средства оплаты при пересылке писем по земской почте, а изготавливались для реализации торговцам.

Изменение почтового сбора 
Во второй половине 1870 года Казанская управа обратилась к земскому собранию с предложением об отмене платы за доставку частной корреспонденции через систему земской почты, объясняя свой запрос следующим обстоятельством:

Не приняв это предложение, земское собрание 29 сентября 1870 года сохранило неизменным существовавший порядок оплаты частной корреспонденции. Он применялся до 1883 года, когда было принято решение снизить плату «с отправителей писем с 5 до 3 коп. и ввести бесплатную выдачу писем, пересылаемых в уезде по земской почте» (то есть писем государственной почты, которые в дальнейшем доставлялись по земской почте).

Выпуски земских марок 
В 1894 году в докладе уездной ревизионной комиссии о работе земской почты было предложено ввести в обращение почтовые марки:

2 октября 1894 года земское собрание обсудило доклад ревизионной комиссии:

На этом заседании предложение ревизионной комиссии было одобрено. Уездное собрание постановило ввести земские почтовые марки, а управе «произвести расход на изготовление марок из экстраординарных сумм».

В 1895 году земская управа доложила:

Марки применялись для франкирования корреспонденции, о чём непосредственно говорилось в отчёте Казанской управы за 1895 год:

Марки были отпечатаны литографическим способом на белой бумаге. Зубцовка — 11½. Для гуммирования на части марок наносился белый клей, а на другой части — жёлтый клей.

Рисунок марок выполнен синим цветом и включает герб Казани, увенчанный короной, вокруг которого и по низу помещена надпись: «Казанская земская сельская почта. 3 коп.».

В докладе управы в марте 1896 года сообщалось:

Тем не менее, уездное земское собрание на своём чрезвычайном заседании от 13 марта 1896 года, не найдя итоги применения марок удовлетворительными, вынесло следующее решение:

Всего земские почтовые марки находились в употреблении менее одного года — с 7 июня 1895 года по 1 апреля 1896 года.

Также известны 9 видов облаток (служебных марок) уезда.

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Казанский
Появились в 1870 году
Казанский уезд